(2799) Justus – planetoida
 Justus z Tyberiady – historyk
 Justus (IV wiek) – biskup Lyonu
 Justus (VI wiek) – biskup Urgellum
 Justus (zm. 627) – arcybiskup Canterbury
 Justus – jedenasty album grupy The Monkees

Zobacz też:
 św. Just(us)